

Wydarzenia 

 Król urartyjski Argiszti I założył miasto-twierdzę Erebuni

Zmarli 
 Xuanwang, król Chin z dynastii Zhou